Westlund ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Westlund (* 1975), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Åsa Westlund (* 1976), schwedische Politikerin
 Ben Westlund (1949–2010), US-amerikanischer Politiker
 Tommy Westlund (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler
 Warren Westlund (1926–1992), US-amerikanischer Ruderer